Qui di seguito sono inserite le tavole genealogiche della famiglia Medici.

Struttura del casato

Linea di successione

Origini

Ramo Gragnano

Ramo Bonino di Filippo

Ramo Alamanno di Filippo

Ramo Bernardo di Giambuono

Ramo Francesco di Giovenco

Ramo Vieri di Cambio

Ramo Salvestro di Alamanno

Medici di Zara

Non ancora inseriti nella tavola vi sono:
- Piero de' Medici, XIII secolo

- Francesco
- Paolo

-Nicolò di Piero de' Medici e i suoi figli:
-Ferdinando de' Medici., (†1550) - vescovo di Cefalù e Zante e cameriere di papa Leone X
-Giovanni de' Medici, vescovo di Napoli di Romània
-Rinaldo de' Medici, vescovo di Atene
-Carlo
-Piero
-Michele
-Manno

Ramo Castellina Tornaquinci

Ramo Cafaggiolo

Ramo Popolano [Trebbio]

Ramo Bernardetto di Antonio

Linea Granducale

Ramo di Ottajano

Ramo Peruzzi de' Medici

Personalità cardine della linea di successione

Tavola d'insieme
Visione d'insieme del periodo di massimo splendore della famiglia Medici che riunisce, principalmente, i rami Cafaggiolo, Popolano e Granducale. Durante questa fase la famiglia Medici espresse tre papi, sette cardinali, un arcivescovo, sette granduchi, due regine consorti di Francia reggenti, la più potente banca del XV secolo, Lorenzo il Magnifico e Giovanni delle Bande Nere.

Luoghi e sepolture

 Basilica di San Lorenzo (Firenze)
 Cappelle medicee
 Tomba di Lorenzo de' Medici duca di Urbino
 Tomba di Giuliano de' Medici duca di Nemours
 Cappella Medici di Gragnano
 Sepolcro di Camillo de' Medici
 Palazzo di Bernardetto de' Medici
 Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Medici
 Linea di successione al trono del Granducato di Toscana
 Stemma dei Medici
 Corona del Granducato di Toscana
 Giglio bottonato
 Storia di Firenze
 Medici Archive Project

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

 
Medici